N80 est un sigle qui peut faire référence à :
 Endométriose, d’après la Classification internationale des maladies ;
 Nokia N80, un smartphone de la marque finlandaise Nokia ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres